Harless oder Harleß ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Harleß (1806–1879), deutscher Theologe
 Christian Friedrich Harleß (1773–1853), deutscher Mediziner
 Emil Harleß (1820–1862), deutscher Mediziner und Physiologe

 Hermann Harleß (Gottlieb Wilhelm August Hermann Harleß; 1801–1842) deutscher Philologe
 Hermann Harless (1887–1961), deutscher Reformpädagoge
 Richard F. Harless (1905–1970), US-amerikanischer Politiker
 Woldemar Harleß (1828–1902), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Harles